Rejon znamieński – rejon w Rosji, w obwodzie orłowskim
 Rejon znamieński – rejon w Rosji, w obwodzie tambowskim